Maral puede referirse a:

 Maral (telenovela), telenovela turca.
 Maral, subespecie del ciervo rojo, un mamífero artiodactilo de la familia Cervidae.